Данная статья представляет собой список игроков, сыгравших важную роль в истории футбольного клуба «Ливерпуль». Все игроки провели не менее ста матчей за клуб на высшем уровне.
Чтобы посмотреть список всех игроков «Ливерпуля» (вне зависимости от количества выступлений за первую команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории. Посмотреть текущий состав команды можно в основной статье о клубе.

Игроки в данном списке отсортированы по количеству сыгранных матчей за клуб. Учтены только официальные встречи и голы, забитые в них. Матчи, проведённые во время Первой и Второй мировых войн, не учитываются.

Список игроков

Расшифровка позиций

Комментарии

Ссылки 
 LFCHistory.net предоставляет информацию обо всех игроках, когда-либо выступавших за клуб
 ThisIsAnfield.com располагает списком всех игроков «Ливерпуля» с 1892 года до наших дней
 Liverbird.ru предоставляет информацию обо всех игроках, когда-либо выступавших за первую, резервную или молодёжную команды «Ливерпуля», на русском языке
 LiverpoolFC.ru предоставляет информацию о некоторых игроках «Ливерпуля» на русском языке

Ливерпуль